Кара-Даг (, ) — гірський масив в Кримських горах, стародавній згаслий вулкан, який діяв 120—160 млн років тому.
 Кара-Даг (Ай-Петринська яйла) - гора на Ай-Петринській яйлі.